Vrlika je lahko: 

 Vrlika, naselje in občina s statusom mesta v Dalmaciji
 Vrlika, reka ponikalnica v Dalmaciji